Аме́рика Джорджи́н Ферре́ра (; род. 18 апреля 1984, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американская актриса. Лауреат премий Гильдии киноактёров США, «Эмми» и «Золотой глобус». Одна из самых известных её ролей — Бетти Суарес в телевизионном сериале «Дурнушка».

Биография 
Америка Феррера, младшая из шести детей, родилась 18 апреля 1984 года в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, в семье иммигрантов из Гондураса. Её мать работала уборщицей у директора по персоналу отеля. Мать воспитывала Америку и её братьев и сестёр, всегда подчеркивая важность получения высшего образования. Когда Америке было семь лет, её родители развелись и отец вернулся в Гондурас. Отец Ферреры скончался в 2010 году..

Америка выросла в Вудленд-Хиллз в Лос-Анджелесе, где посещала начальную школу Джорджа Эллери Хейла и среднюю школу «Эль Камино Реал». С того момента, как в семилетнем возрасте она получила небольшую роль в спектакле по шекспировской пьесе «Гамлет», а затем в 10 лет — гораздо большую роль, Ловкого Плута в спектакле «Оливер Твист», она знала, что хочет стать актрисой.

Карьера 
В июле 2002 года Америка Феррера снялась в своём первом ТВ-фильме «Прорвемся!» для Disney Channel. В том же году состоялся её кинодебют в фильме «Настоящие женщины всегда в теле». На телевидении она появилась в сериале «Прикосновение ангела» и фильме «Джинсы-талисман». В 2005 году она была удостоена премии Movieline Breakthrough Award.

В 2006 году она получила роль Бетти в сериале «Дурнушка», который является адаптацией колумбийской теленовеллы «Я — Бетти, дурнушка», в которой речь идет о крайне непривлекательной девушке и её отношениях со сверстниками. Её героиня, Бетти Суарес, носит брекеты, имеет густые брови и не особо уделяет внимание макияжу и одежде. Феррера придумала термин «Bettification» (), чтобы описать процесс создания образа Бетти.

Личная жизнь 

С 27 июня 2011 года Феррера замужем за актёром , с которым она встречалась 6 лет до их свадьбы. У супругов есть двое детей — сын Себастиан Пирс Уильямс (род. 29 мая 2018) и дочь Люсия Марисоль Уильямс (род. 4 мая 2020).

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Актрисы озвучивания США
Киноактрисы США
Выпускники Университета Южной Калифорнии
Выпускники Школы международных отношений Университета Южной Калифорнии